Pozzetto je priimek več znanih ljudi: 

 Marko (Marco) Pozzetto (1925—2006), arhitekt, umetnostni zgodovinar in univerzitetni profesor v Trstu
 Renato Pozzetto (*1940), italijanski igralec, scenarist in režiser

Zunanje povezave